А́денский зали́в () является частью Аравийского моря Индийского океана. Длина — 890 км. Северный берег залива составляет Аравийский полуостров (государство Йемен). Южный и западный берега залива составляет Африканский континент (государства Сомали и Джибути). На западе выделяют залив Таджура. Восточной границей считается меридиан мыса Гвардафуй (51°16’E).

Залив соединён с Красным морем Баб-эль-Мандебским проливом. Залив имеет экономическое значение как водный путь для транспортировки нефти из Персидского залива в Европу.

В начале XXI века здесь обострилась проблема пиратства.

Порты 
 Эль-Мукалла (Йемен)
 Аден (Йемен)
 Джибути (Джибути)
 Бербера (Сомали)

См. также 
 Сомалийские пираты

Примечания 

Заливы Аравийского моря
География Йемена
География Джибути
География Сомали
Заливы Азии
Заливы Африки